Jaba bezeichnet:

 Jaba (Fluss), ein Fluss in Papua-Neuguinea, mündet in die Kaiserin-Augusta-Bucht
 Jaba (Palästina), eine Ortschaft in Palästina
 Jaba (Nigeria), eine „Local Government Area“ im nigerianischen Bundesstaat Kaduna
 Jaba (Sprache), eine Plateau-Sprache in Nigeria
 Methamphetamin, Modename des synthetischen Stimulans auf Amphetaminbasis
 das Plektrum der Sarod, ein Instrument der klassischen nordindischen Musik

Jaba ist der Familienname folgender bekannter Personen:

 August Jaba (1801–1894), polnischer Orientalist, Ethnologe und Diplomat

Jaba ist der Vorname oder Spitzname folgender bekannter Personen:

 Silvino João de Carvalho (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Jaba Iosseliani (1926–2003), georgischer Krimineller, Schriftsteller und Kriegsherr
 Jaba Kankawa (* 1986), georgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Jabba der Hutte, Figur aus Star Wars
 Ya ba, meist rote oder grüne Tabletten bestehend aus Methamphetamin versetzt mit Coffein
 Yaba
 Jabbah